Tender puede referirse a:

 Ténder, un tipo de vagón de ferrocarril;
 Tender Mercies, una película dramática estadounidense estrenada en 1983;
 "Tender", una canción de la banda de britpop Blur;
 Tender de pollo.